Évian-les-Bains, comune francese
Evian, acqua minerale francese
Conferenza di Evian, svoltasi dal 6 al 15 luglio 1938